Az 1976-os wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Chris Evert nyerte az ausztrál Evonne Cawley előtt.

Kiemeltek 

  Chris Evert (Bajnok)
  Evonne Cawley (Döntős)
  Virginia Wade (Elődöntős)
  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Olga Morozova (Negyeddöntős)
  Rosie Casals (Negyeddöntős)
  Sue Barker (Negyeddöntős)
  Kerry Melville (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1976 a teniszben